Schlachthaus steht für:
 Schlachthof, ein Gebäudekomplex zur Schlachtung von Tieren
 Schlachthaus Meidling
 Schlachthaus in Timișoara
 Maison d’abattage, ein französisches Massenbordell
 Schlachthaus am Brausenwerth, von 1829 bis 1879 in Elberfeld in Betrieb

Siehe auch:

 Schlachthof (Begriffsklärung)